Кардовский — фамилия; имеет женскую форму Кардовская.
 Кардовский, Дмитрий Николаевич (1866—1943) — русский и советский график и педагог, профессор.
 Делла-Вос-Кардовская, Ольга Людвиговна (1875—1952) — русский советский художник и график.
 Кардовская, Екатерина Дмитриевна (1900—1985) — искусствовед, дочь Дмитрия и Ольги Кардовских.